A kazak labdarúgókupa vagy kazak kupa (hivatalos nevén: Қазақстан Кубогы; , magyar átírásban: Kazaksztan Kubogli) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Kazahsztánban, amelyet először 1992-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Kajrat FK, amely eddig 8 alkalommal hódította el a trófeát.

A kazak kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a kazak bajnokság után. A kupa győztese jogán Kazahsztán csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

A szovjet időkben

A függetlenné válás után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Kazak labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Kazak labdarúgás